Finzi:
 Aldo Finzi
 Gerald Finzi
 Jacopo Finzi
 Ogród Finzi-Continich (film)